

Persone 
 Domenico Trentacoste (Palermo, 1859 – Firenze 1933) – scultore e docente italiano
 Fabrizio Trentacoste (Palermo, 1975 – ) – politico italiano
 Marco Trentacoste (Milano, 1975 – ) – chitarrista, tastierista e produttore discografico italiano